Джо () — английское имя, краткая форма от  () и Джозефина ().

Известные носители 
 Джо Байден — 46 президент США c 2021 года.
 Джо Дассен — французский певец, композитор и музыкант американского происхождения.
 Джо Дьюри — британская профессиональная теннисистка, двукратная победительница турниров Большого шлема в смешанном парном разряде.
 Джо Стаффорд — популярная англоязычная певица середины XX века.

Фамилия 
 Джо, Дэниел (род. 1990) — папуанский футболист.

В популярной культуре

Вымышленные персонажи 
 Джо Триббиани (правильнее — ) — персонаж американских телевизионных сериалов «Друзья» и «Джо».
 Неуловимый Джо — персонаж известного анекдота; обозначает человека или явление, всем известного, но при этом никому не нужного.

Фильмы 
 Джо (фильм, 1970) () — социальная драма, триллер режиссёра Джона Эвилдсена, США.
 Джо (фильм, 1971) () — детективная комедия с участием Луи де Фюнеса, Франция.
 Джо (телесериал) — французский телесериал 2013 года с Жаном Рено в главной роли.
 Джо (фильм, 2013) — драма Дэвида Гордона Грина с Николасом Кейджем в главной роли.
 Лимонадный Джо — чехословацкая музыкальная пародийная комедия-вестерн 1964 года.

Другое 
 Маленький Джо — американский электровоз, строившийся в 1949 году для СССР, но по политическим мотивам оставшийся в США.

См. также